Ірина-Камелія Бегу і Сімона Халеп були чинними чемпіонками, але цього разу Халеп вирішила не брати участі. Бегу мала грати в парі з Чжен Сайсай, але та знялась через вірусну інфекцію.

Пен Шуай і Ян Чжаосюань виграли титул, у фіналі перемігши пару Дуань Інін і Рената Ворачова з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

WTA Shenzhen Open, парний розряд
Shenzhen Open
2019 у китайському спорті